Gender (sekse), de culturele, sociale en psychologische uitdrukking van biologische sekseverschillen
Geslacht (taalkunde), de verdeling van zelfstandige naamwoorden in vrouwelijke, mannelijke en onzijdige woorden
Geslacht (Nederlands), de indeling in woordklassen van Nederlandse (zelfstandige) naamwoorden

Gender (beek), een rivier in Noord-Brabant
Gender (film), een korte film uit 2004, geschreven en geregisseerd door Daniel Lambo
Gendèr (muziekinstrument), een muziekinstrument

Zie ook 
 Genderidentiteit
 Genderneutraliteit
 Genderneutraal taalgebruik
 Genderneutrale voornaamwoorden
 Genderqueer
 Genderstudies